rolada – potrawa mięsna
 rolada – zwijane ciasto biszkoptowe